Мі́ккельсен () — дансько-норвезьке прізвище, що буквально означає «син Міккеля» (еквівалент до «син Михайла»). Відомі носії:

 Андреас Міккельсен (; 1989) — норвезький автогонщик, учасник чемпіонату світу з ралі.
 Браян Міккельсен (; 1966) — данський політик, член Консервативної народної партії.
 Генрієтт Ронде Міккельсен (; 1980) — данська гандболістка, олімпійська чемпіонка (2004).
 Ейнар Міккельсен (; 1880—1971) — данський географ, полярний дослідник й науковий письменник.
 Мадс Міккельсен (; 1965) — данський актор театру, кіно і телебачення.
 Оле Егберг Міккельсен (; 1956) — данський дипломат.
 Тобіас Міккельсен (; 1986) — данський футболіст, півзахисник.
 Якуп Міккельсен (; 1970) — фарерський футболіст, воротар.

Данські прізвища
Норвезькі прізвища